Arghoun (mongol : Argun), Khan des mongols ilkhanides ayant régné sur la Perse et conclus un accord avec le roi de France contre les Mamelouks en 1289.

Toponyme 
 Argoun, ville russe de Tchétchénie.

Hydronymes 
 Argoun, rivière du Caucase.
 Argoun, rivière d'Asie est avec la Chilka l'une des deux rivières dont la confluence donne naissance à l'Amour.

Musique 
 Argoun, clarinette double turque venant d'Égypte.